Cremenea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cremenea (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Cremenea (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți